Rye kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Caldwell Rye
 Barbara Lynette Rye

Robotskapade auktorsförkortningar